Estrée (Cantó d'Étaples), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Estrée-Blanche, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Estrée-Cauchy, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Estrée-Wamin, municipi francès al departament del Pas de Calais